Royal Observatory kan avse:

 Observatoriet i Greenwich – ett astronomiskt observatorium i Greenwich Park, Greenwich 
 Royal Observatory (Sydafrika) – den äldsta kontinuerligt existerande vetenskapliga institutionen i Sydafrika
 Royal Observatory (Edinburgh) – ett astronomiskt observatorium i Edinburgh